Химера (Chimaera) — рід риб родини химерових (Chimaeridae), типовий рід родини. Містить 17 видів.

Види 
 Chimaera argiloba Last, White & Pogonoski, 2008 
 Chimaera bahamaensis Kemper, Ebert, Didier & Compagno, 2010 
 Chimaera carophila Kemper, Ebert, Naylor & Didier, 2014
 Chimaera compacta Iglésias, Kemper & Naylor, 2021 
 Chimaera cubana Howell-Rivero, 1936 — химера кубинська
 Chimaera fulva Didier, Last & W. T. White, 2008 
 Chimaera jordani S. Tanaka (I), 1905 
 Chimaera lignaria Didier, 2002 
 Chimaera macrospina Didier, Last & W. T. White, 2008 
 Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758 — химера європейська
 Chimaera notafricana Kemper, Ebert, Compagno & Didier, 2010
 Chimaera obscura Didier, Last & W. T. White, 2008 
 Chimaera opalescens Luchetti, Iglésias & Sellos, 2011
 Chimaera orientalis Angulo, M. I. Bussing, W. A. Bussing & Murase, 2014
 Chimaera owstoni S. Tanaka (I), 1905
 Chimaera panthera Didier, 1998
 Chimaera phantasma D. S. Jordan & Snyder, 1900

Примітки

Літератури 
 http://www.flmnh.ufl.edu/fish/organizations/ssg/deepchondreport.pdf
 

Химерові